Der israelische Fußballpokal der Frauen (, Gvia HaMedina Nashim) ist der Verbandspokal für Frauenfußball in Israel, der seit 1998 von der Israel Football Association (IFA) ausgerichtet wird. Neben der in der Ligat Nashim ausgetragenen Meisterschaft ist er der zweite nationale Wettbewerb für Frauenfußball.

Rekordsieger ist Maccabi Cholon aus Cholon mit neun Titelgewinnen.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Weblink 

 Israel - List of Women Cup Winners, RSSSF Brazil.

Fußballwettbewerb in Israel
I